Pluto istruttore di volo (Pluto's Fledgling) è un cortometraggio di Pluto del 1948.

Trama
Pluto fa amicizia con un uccellino che non sa ancora volare, e allora glielo insegna.

Edizioni home video

VHS
 Winny Puh orsetto ghiottone, ed. 1982 (al termine del film)

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi di Pluto